

Courants théologiques 
 Le mouvement charismatique, dit aussi « renouveau charismatique », un courant général dans le christianisme.
 Le mouvement charismatique catholique, propre à l'Église catholique.
 Le mouvement charismatique évangélique, propre aux chrétiens évangéliques.